Osoje je naseljeno mjesto u općini Posušje, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Benjamin Tolić, hrv. novinar, publicist, prevoditelj, diplomat

Izvori 

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Posušje